Hundsbach (Haut-Rhin)
 Hundsbach (Rhénanie-Palatinat)